Paweł Gąsowski (Gąssowski) – polski żołnierz, działacz niepodległościowy
 Piotr Gąsowski – polski aktor i prezenter
 Tomasz Gąsowski – polski historyk

Zobacz też 
 Gąssowski